Atos contra a ética e honestidade que por vezes constituem crime.
 Pilantragem - estilo musical criado por Wilson Simonal e Carlos Imperial.
 A Turma da Pilantragem - um dos principais grupos do estilo pilantragem.